De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2022 was de negentiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 23 oktober 2022 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Uitslag

MotoGP 
Franco Morbidelli kreeg drie seconden tijdstraf vanwege onverantwoordelijk rijgedrag.

Moto2 
Barry Baltus startte de race niet vanwege een breuk in zijn linkerhiel, die hij opliep bij een ongeluk in de eerste vrije training. Sam Lowes startte de race niet omdat hij nog te veel last had van een schouderblessure, die hij opliep in de vrije trainingen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Moto3

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
Maleisië